Чемпиона́т Вы́сшей ли́ги Ла́твии по футбо́лу 1992 го́да () — был 24-й розыгрыш чемпионата Латвии по футболу, который проходил с 17 апреля по 22 октября 1992 года. Этот сезон стал 18-м под названием «Высшая лига», а также 1-м после восстановления независимости Латвии. В турнире принимало участие 12 команд, которые сыграли между собой в два круга, каждая проведя по 22 матчам.

Команды — участницы

Турнирная таблица 

1 «РАФ» квалифицировался, как обладатель Кубка Латвии.

Результаты матчей

Золотая игра 
Из-за равенства очков у клубов «Сконто» и РАФ была проведена золотая игра.

Лучшие бомбардиры

Лучшие игроки

Факты 
 22 мая 1992 года из-за неявки гостей не состоялась игра между «Сконто» и ДЮСШ/Целтниексом. Гостям засчитано техническое поражение.
 2 июля 1992 года из-за неявки гостей не состоялась игра между «Олимпией» и «Диларом». Игру должна была обслуживать бригада литовских судей во главе с Олегом Борисовским из Вильнюса. Гостям засчитано техническое поражение.
 На семь игр были привлечены литовские судьи:
 РАФ — ДЮСШ/Целтниекс — 1:0 (6 июня, Озолниеки) — Гинтарас Дилда (Шяуляй).
 «Сконто» — «Пардаугава» — 2:0 (19 июня, Рига) — Сергей Слива (Каунас).
 «Олимпия» — «Сконто» — 1:2 (25 июня, Лиепая) — Сергей Слива (Каунас).
 «Сконто» — «Гауя» — 3:0 (28 августа, Рига) — Виталий Казлаускас (Каунас).
 «Олимпия» — ДЮСШ/Целтниекс — 0:0 (30 августа, Лиепая) — Альгимантас Луньгис (Клайпеда).
 «Торпедo» — «Пардаугава» — 2:2 (3 сентября, Рига) — Йонас Крайпавичюс (Мариямполе).
 ДЮСШ/Целтниекс — «Гауя» — 2:0 (13 октября, Даугавпилс) — Альгимантас Дубинскас (Вильнюс).
 Лучшими судьями были признаны: Владимир Директоренко, Евгений Райхман, Роман Лаюкс (все — Рига).

См. также 
 Первая лига Латвии по футболу 1992
 Вторая лига Латвии по футболу 1992
 Кубок Латвии по футболу 1992

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица сезона на сайте LFF 
 Статистика сезона на RSSSF 

1992
Футбол в Латвии в 1992 году